Koscielec kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Koscielec,

Polen 

 Kościelec (ort i Polen, Lillpolens vojvodskap, Powiat proszowicki), 
 Kościelec (ort i Polen, Kujavien-Pommerns vojvodskap), Powiat inowrocławski, 
 Kościelec (kommunhuvudort), Storpolens vojvodskap, Powiat kolski, 
 Kościelec (ort i Polen, Storpolens vojvodskap, Powiat kaliski), 
 Kościelec (ort i Polen, Schlesiens vojvodskap), Powiat częstochowski, 
 Kościelec (bergstopp), Lillpolens vojvodskap, Powiat tatrzański, 
 Kościelec (kommun), Storpolens vojvodskap, Powiat kolski, 
 Kościelec (ort i Polen, Nedre Schlesiens vojvodskap, Powiat legnicki), 
 Kościelec (berg), Nedre Schlesiens vojvodskap, Powiat kłodzki, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Polenförgreningar